A halhatatlan jelentheti a következőket:

 halhatatlanság, mint fogalom

Személyek
 Nyolc halhatatlan, a kínai mitológia alakjai
 Halhatatlanok, az óperzsa birodalom katonái
 Halhatatlanok, elit katonai egység a Bizánci Birodalomban
 Halhatatlanok, az iráni sah elit fegyveres katonai egysége az iszlám forradalom előtt

Filmművészet
 Halhatatlanok, a Hegylakó c. film- és televíziós sorozat szereplői
 Halhatatlanok, 1974-es román film (Nemuritorii)
 Halhatatlanok, 1995-ös amerikai film (The Immortals)
 Halhatatlanok, 2004-es francia film (Immortel (ad vitam))
 Halhatatlanok, 2011-es amerikai film (Immortals)

Irodalom
 Halhatatlanok, Alyson Noel amerikai író regénysorozata